Avcı ou Avci sont des patronymes turcs pouvant désigner:

Patronyme 
 Abdullah Avcı (né en 1963), joueur de football turc
  (née en 1977), femme politique libérale suédoise
  (né en 1979), joueur de football turc
 Mehmed Avci (1642-1693), sultan Mehmed IV de l'Empire ottoman
 Nabi Avcı (né en 1953), homme politique et écrivain turc
 Sabit Osman Avcı (1921-2009), homme politique turc
 Sedef Avcı (née en 1982), mannequin et actrice de télévision turque
  (né en 1985), boxeur turc
 Turgay Avcı (né en 1959), homme politique nord-chypriote
 

Homonymie de patronyme
Patronyme turc